Joseph Girard peut désigner :
  (1815-1890), un homme politique suisse ;
 Joseph Girard (1853-1933), un homme politique québécois ;
 Joseph Girard (1878-1955), un œnologue français ;
 Joseph Girard (1881-1962), un conservateur du musée d’Avignon.

Voir aussi 
 Ernest-Joseph Angelon Girard (1813–1897), peintre français
 Alphonse-François-Joseph Girard (1806–1872), architecte français
 Joseph W. Girard (1871–1949), acteur américain
 Louis-Joseph Girard (1773–1844), peintre français
 Catherine-Joseph-Ferdinand Girard de Propiac (1760–1823), historien de l'art et compositeur